Hekari United Football Club is een semi-professionele voetbalclub uit Port Moresby, Papoea-Nieuw-Guinea.

De club werd in 2003 opgericht als PRK Souths United, (PRK staat voor ‘Petroleum Resources Kutubu’). Hekari United werd zeven keer kampioen van de in 2006 opgerichte semi-professionele Papua New Guinea National Soccer League. Het grootste succes boekte de club in mei 2010 toen het de OFC Champions League won door in de finale Waitakere United uit Nieuw-Zeeland te verslaan. Hierdoor nam Hekari United in december 2010 ook deel aan het FIFA-wereldkampioenschap voor clubs in de Verenigde Arabische Emiraten waar het in de voorronde met 3-0 verloor van Al-Wahda uit het gastland.

De club heeft naast spelers uit Papoea-Nieuw-Guinea ook veel spelers uit Fiji en de Salomonseilanden.

Erelijst
Papua New Guinea National Soccer League
 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
National Premier League
 2017
Port Moresby Premier League
 2007
OFC Champions League
 2010

Internationale wedstrijden

Oceanië

WK voor clubs 

Voetbal in Papoea-Nieuw-Guinea